Le .22 Long Rifle est une munition d'arme à feu très répandue dans le monde;
 Long Rifle, ancienne revue française consacrée à la bande dessinée.